Gondi steht für:

 Gondi, eine indische Sprache

Gondi ist der Familienname folgender Personen:
 Albert de Gondi, duc de Retz (1522–1602), französischer Heerführer
 Guidobaldo Gondi (1486–1560)
 Harry Gondi (1900–1968), deutscher Schauspieler

 Jean-François de Gondi (1584–1654), französischer Geistlicher, Erzbischof von Paris
 Jean-François Paul de Gondi (Kardinal de Retz; 1613–1679), französischer Geistlicher, Kirchenfürst, Staatsmann und Autor
 Paule Marguerite Françoise de Gondi (1655–1716), französische Adlige
 Pierre de Gondi (Kardinal) (1533–1616), französischer Geistlicher italienischer Abstammung, Bischof von Paris und von Langres
 Pierre de Gondi (Herzog) (1602–1676), Herzog von Retz